

Persone 
 Boldizsár Csíky (1686-1758) – compositore rumeno di origine ungherese
 Gregor Csiky (1842-1891) – drammaturgo e scrittore ungherese
 János Csiky (1816-1856) – medico e dirigente ungherese
 József Csiky (1926-1977) – giornalista ungherese
 Kálmán Csiky (1843-1905) – politico e giornalista ungherese
 László Csíky (1942) – scultore ungherese
 Péter Csiky (1807-1845) – medico e scrittore ungherese

Altro 
 Csiky Gergely Színház – teatro dedicato a Gregor Csiky, situato a Kaposvár, in Ungheria